Raab kan syfta på:

 Raab – ett efternamn samt personer med namnet
 Raab (släkt) – en svensk friherrlig ätt

Från Antonius Raabs verksamhet
 Raab-Katzenstein, tysk flypgplanstillverkare 1925−1931
 Raab-Katzenstein RK-9, flygplan, 1928
 Raab-Katzenstein RK-26, flygplan, 1929
 Aekkea-Raab, grekisk flygplanstillverkare 1935−1940

Geografi
 Raab (flod) – en flod i Österrike och Ungern
 Raab – den tyska benämningen på den ungerska staden Györ
 Raab, Oberösterreich – kommun i  Oberösterreich, Österrike
 Raabs an der Thaya – stad och kommun i Niederösterreich, Österrike
 Rab – ö i Kroatien
 Rab (stad) – ort på ön Rab, 554 invånare 2001